Sandgasse steht für

 Sandgasse (Gemeinde Roitham), Ortschaft der Gemeinde Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich